Кафедральный собор Скары () — главная церковь диоцеза Скары, возведённая в XI в.

История 

Первоначально собор, вероятно, был деревянным, однако позднее он был перестроен в романском стиле в камне и освящен в 1150 г. От того времени сохранилась часть скульптурных украшений.

В XIII в. в соборе были возведены хоры раннеготического стиля. В XIV столетии началась перестройка главного здания церкви, в ходе которой его центральная часть выросла вверх, приобретя позднеготические черты. Собор неоднократно горел. Пожары в нём происходили в конце XIV в., в 1566 и 1719 гг. 

Южное крыло храма украшает фронтон в стиле барокко, датирующийся 1764—1765 гг. 

В 1886—1894 гг. была проведена широкомасштабная реставрация собора. Одновременно он был перестроен в готическом стиле. Работы проводились по чертежам архитектора Хельго Сеттервалля. Новой реставрации собор Скары подвергся в 1947—1949 гг. под руководством Ивара Тенгбума.

Источники 
 Nationalencyklopedin.

С
Готические соборы Швеции